Владимир Новожилов:
 Новожилов, Владимир Вениаминович (1952—1994) — советский и российский тренер по биатлону.
 Новожилов, Владимир Константинович (1930—2001) — советский хоккеист.